Tripwire Interactive — частная компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр. Располагается в Розуэлле, штат Джорджия, США

История компании 
Компания Tripwire Interactive была основана разработчиками модификации Red Orchestra: Combined Arms для компьютерной игры Unreal Tournament 2004. Red Orchestra победила на конкурсе Make Something Unreal, команда получила лицензию на использование игрового движка Unreal Engine 2.5, после чего приступила к созданию Red Orchestra: Ostfront 41-45 — самостоятельной игры, основанной на ранее вышедшей модификации.

В 2009 году был выпущен Killing Floor, сетевой хоррор-шутер от первого лица, изначально, как и Red Orchestra, вышедший в форме модификации для UT2004. Игра несколько раз входила в список популярных игр в Steam. 19 июня 2009 года Tripwire Interactive объявила конкурс по игре Killing Floor под названием «Killing Floor Grindhouse», для участия в котором необходимо создать любительские игровые уровни в редакторе уровней. Спонсорами состязания выступили компании nVidia и Logitech, а общий призовой фонд превысил 20 тысяч долларов.

В 2011 году компания выпустила игру Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad на игровом движке Unreal Engine 3. Международным издателем игры выступила компания «1С»; игра вышла 13 сентября 2011 года. В 2013 году вышло самостоятельное дополнение — Rising Storm.

Осенью 2010 года состоялся выход игры The Ball, которая была разработана студией Teotl Studios. Tripwire Interactive выступила в качестве издателя.

В мае 2014 года был анонсирован шутер Killing Floor 2, разрабатываемый с 2011 года; первоначально игра появится по программе раннего доступа в Steam.

В 2015 году на выставке E3 2015 анонсировано продолжение Rising Storm — Rising Storm 2: Vietnam (в отличие от оригинала, это не дополнение, а отдельная игра).

18 августа 2022 года Tripwire Interactive была куплена Embracer Group через дочернее предприятие Saber Interactive .

Выпущенные игры

Как разработчик 
 2006 — Red Orchestra: Ostfront 41-45
 2009 — Killing Floor
 2011 — Red Orchestra 2: Heroes of Stalingrad
 2013 — Rising Storm
 2013 — Killing Floor: Calamity
 2016 — Killing Floor 2
 2017 — Rising Storm 2: Vietnam
 2017 — Killing Floor: Incursion
 2020 — Maneater

Как издатель 
 2009 — Zeno Clash (разработчик: ACE Team) (DVD)
 2010 — The Ball (разработчик: Teotl Studios)
 2011 — Dwarfs?! (разработчик: Power of 2)
 2018 — Road Redemption
 2021 — Chivalry 2

Примечания

Ссылки 
 

Производители компьютерных игр США
Появились в 2005 году в США
Производители компьютерных игр по алфавиту